Ichsanow, Ichsanowa ist der Familienname von:
 Maxim Firdaussowitsch Ichsanow (* 1985), russischer Biathlet
 Naschiba Ichsanowa (1938–2021), sowjetische und tatarische Schauspielerin